Technik ochrony środowiska  - tytuł nadawany absolwentom szkół średnich lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony środowiska może być zatrudniony w:
 ośrodkach badań i kontroli środowiska,
 terenowych organach administracji państwowej w wydziałach ochrony środowiska,
 stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych,
 miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
 stacjach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Zobacz też 
 Technik

Linki zewnętrzne 
 Podstawa programowa kształcenia w zawodach
 

Zawody